

Cinema
At Home – cortometraggio del 1939 diretto da Lloyd French

Musica
At Home – album di Earl Hines
At Home – album degli Shocking Blue
At Home – album delle Cherish the Ladies
At Home – album di Avishai Cohen
At Home – album di Eddie Hazel

Televisione
At Home – film per la televisione britannico del 1948 trasmesso sulla BBC
At Home – film per la televisione britannico del 1960 trasmesso su ITV

Pagine correlate
Home